Charo López puede referir a: 

 María del Rosario «Charo» López Piñuelas, actriz española (1943-)
 Charo López, actriz argentina (1981)